Welford (Berkshire), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire
 Welford (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire